Edifícios, locais, distritos e objetos no Registro Nacional de Lugares Históricos na Pensilvânia. Desde 18 de outubro de 2013 existem  propriedades e distritos listados do Registro Nacional de Lugares Históricos nos 67 condados da Pensilvânia, incluindo os 166 nomeados no Marco Histórico Nacional.

O condado de Filadélfia é o que contem a maior quantidade de registros, enquanto os condados de Forest e Clarion contem apenas quatro registros cada um. Os primeiros NRHPs na Pensilvânia foram designados em 15 de outubro de 1966 e os mais recentes em 18 de setembro de 2013.

Números de propriedades por condado 
A relação a seguir lista as entradas atuais, por condado, pertencentes ao Registro Nacional de Lugares Históricos. Estas somas são baseadas em inscrições no Banco de Dados do Cadastro Nacional de Informações a partir de 24 de abril de 2008, e nas novas listas semanais postadas desde então no site do National Register of Historic Places. Há inclusões freqüentes e exclusões ocasionais à lista, fazendo com que as contagens mostradas aqui sejam aproximadas e não oficiais. Igualmente, a contagem desta tabela exclui o aumento e diminuição de fronteiras que modificam a área coberta por uma propriedade existente ou distrito e que apresentem um número de referência nacional distinto no Regisro Nacional.

Ver também 
 Marcos Históricos Nacional na Pensilvânia

Ligações externas 
 , a cooperative venture of the Pennsylvania Historical & Museum Commission and the Pennsylvania Department of Transportation
  - travel Itinerary